Лабазная:

Лабазная (приток Ваха) — река в Ханты-Мансийском АО.
Лабазная (приток Омолона) — река в Магаданской области.
Лабазная (приток Паламыши) — река в Республике Коми.